Рэмпе́йдж:
 Рэмпейдж
 Рэмпейдж (фильм)

См. также 
 Rampage